Гварньери () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Гварньери, Адриано (род. 1947) — итальянский композитор и педагог.
 Гварньери, Джанфранческо (1934—2006) — бразильский актёр, режиссёр и драматург, сын Эдоардо Гварньери.
 Гварньери, Франческо (1867—1927) — итальянский скрипач и композитор.
 Гварньери, Эдоардо (1899—1968) — итальянский и бразильский дирижёр, сын Франческо Гварньери.
 Гварньери, Эннио (1930—2019) — итальянский кинооператор.
 Гварньери, Якопо (род. 1987) — итальянский велогонщик.

См. также 
Та же фамилия в другой передаче на русский язык.
 Гуарньери, Моцарт Камаргу (1907—1993) — бразильский композитор, дирижёр и педагог.